Särvsjön kan syfta på:

Neder-Särvsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (2,59 km²)
Särvsjön (ort), eller Särvsjö, by vid Neder-Särvsjön
Särvsjöarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696250-135152), sjö i Bergs kommun, 
Särvsjöarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696256-135141), sjö i Bergs kommun, 
Särvsjöarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696299-135125), sjö i Bergs kommun,  (9,3 ha)
Över-Särvsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (7,67 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn